Вуд има више значења:
 Округ Вуд (Висконсин)
 Округ Вуд (Западна Вирџинија)
 Округ Вуд (Охајо)
 Округ Вуд (Тексас)
 Вуд (Јужна Дакота)